Bang může být:

 Bang! – více různých významů (rozcestník)
 Bang Bang – píseň Iggy Popa a Ivana Krále z roku 1981 
 Bang (film) – americký film z roku 1997, režie Ashley Baron Cohen
 Kiss Kiss Bang Bang – americký film z roku 2005